Le nom de La Grené, originaire de Normandie, a été porté par plusieurs peintres, musiciens et maîtres de danse. Une branche de la famille a émigré au  dans le Northamptonshire et le nom se transforma en Del Grene puis Greene.

 Robert de La Grené, homme d'armes à Arras au milieu du 
 Pierre de La Grené, musicien de la fin du 
 Adam de La Grené, maître à danser amiénois
 Hercule de La Grené (1597-1682), fils du précédent, maître à danser bruxellois
 Adam-Pierre de La Grené (1625-1702), fils du précédent, maître à danser bruxellois
 Nicolas de La Grené (1633- ?), peintre bruxellois

Voir aussi 
Robert(us) de La Grené serait le nom présumé de Robin des Bois.

Lagrene